Йи может означать:
 Йи — река в Уругвае. Является одним из двух крупнейших притоков реки Рио-Негро.
 Йи — название буквы Յ армянского алфавита.
 Йи — название буквы Ї украинского алфавита.